Ershui () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Ershui w 2016 roku liczyła 15 500 mieszkańców – 7371 kobiet i 8129 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 5317, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,92 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua